Aleksandr Miseevič Volodin – sceneggiatore e regista sovietico
 Evgenija Volodina – supermodella russa
 Vjačeslav Volodin – politico russo
 Vladimir Volodin – attore sovietico